König Johann steht für:
 König Johann, Historiendrama von William Shakespeare
 Johann (Sachsen) (1801–1873), König von Sachsen

Schiffe:
 Koenig Johann (Schiff, 1856), Schiff der Sächsischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Koenig Johann (Schiff, 1862), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Johann